halálmenet: a második világháború végén a koncentrációs táborok foglyainak megsemmisítésére alkalmazott mószer
 halálmenet a projektmenedzsmentben olyan projekt, amiről a munkatársak érzik, hogy bukni fog, vagy fenntarthatatlan mennyiségű túlmunkát követel